«Алиби» — российский телесериал, криминальная драма, производства продюсерской компании «Среда», состоит из шестнадцати серий. В главных ролях: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. 
Премьера многосерийного фильма состоялась с 18 октября по 3 ноября 2021 года на «Первом канале».

Сюжет 
Главный герой сериала Пётр Решетников — известный в Санкт-Петербурге сценарист, который также является владельцем агентства по созданию алиби. В контору обращаются с разными просьбами, например придумать мужу прикрытие перед женой, пока он будет на отдыхе с любовницей или оправдать работника перед работодателем. Сотрудники агентства могут вести слежку, вести слежку за слежкой или заниматься другими заказами, которые не выходят за рамки закона. Никто из членов семьи Петра не знает, что у главы семейства есть побочный бизнес. Со своими клиентами Пётр общается изменённым голосом и через непрозрачное стекло. В один день в агентство обращается его супруга Ольга, которая хочет скрыть измену от мужа.

 Список и описание серий

В ролях

Производство 
Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Выборге на протяжении семи месяцев. Режиссёром выступил Нурбек Эген («Мажор 4», «Сундук предков» и другие), сценарий написал Дмитрий Лемешев (Проект «Анна Николаевна», «Контакт» и т. д.). Главные роли сыграли Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, которые являются супругами в реальной жизни. Актёры проходили совместные пробы.
Съёмки стартовали в 2017 году. В сентябре 2018 года на фестивале «Пилот» в Иваново показали первую серию сериала, Александр Цекало, один из основных продюсеров драмы, получил приз в категории «Лучший продюсер». Согласно интервью с Евгением Стычкиным, съёмки закончились зимой 2018 года. По данным сайта «Кино-театр» сериал должен был выйти в ноябре 2019 года, в том же году интернет-сервис «КиноПоиск» назвал «Алиби» одним из самых ожидаемых сериалов года. Позднее, в середине ноября 2020 года на «Первом канале» показывали трейлер, однако первый показ драмы перенесли на весну 2021 года. Премьера многосерийного фильма состоялась 18 октября 2021 года на «Первом канале».

Награды 
 Лауреат фестиваля «Пилот» в категории «Лучший продюсер».
 Номинация на кинопремию «Золотой орёл» за 2022 год в категории «Лучший телевизионный сериал».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Телесериалы на русском языке
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Драматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы продюсерской компании «Среда»
Телесериалы онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD